Résultats détaillés de l’édition 1985 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputée du 25 novembre au .

Faits marquants 
Comme en 1983, les deux grands favoris Ivan Lendl et John McEnroe déçoivent en échouant avant la finale. Stefan Edberg, ancien champion du monde junior en 1983, rafle la mise et domine facilement en finale son compatriote Mats Wilander, double tenant du titre et numéro trois mondial. Il prend ainsi une brillante revanche sur son ainé qui l'avait battu ici-même l'année précédente en quart de finale.

Dans l'épreuve féminine, l'américaine Martina Navrátilová remporte le tournoi en écartant en trois manches ses deux grandes rivales Hana Mandlíková, puis Chris Evert. Déjà sacrée à Wimbledon, Navrátilová venge ainsi ses échecs en finale à Roland Garros (face à Evert) et à l'US Open (face à Mandlíková).

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie
 Saison 1985 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

Navigation 

1985
Australie
Australie
Tennis en Australie en 1985
Tennis en novembre 1985
Tennis en décembre 1985